Soldier of Fortune II: Double Helix () — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Raven Software и изданная компанией Activision в 2002 году эксклюзивно для ПК. В России и странах СНГ игра была локализована и издана фирмой 1С и вышла 25 апреля 2003 года. «Soldier of Fortune II: Double Helix» является сиквелом игры «Soldier of Fortune». В ноябре 2007 года вышла третья часть Soldier of Fortune: Payback.

Игровой процесс 
Целью игры является последовательное выполнение различных поставленных заданий и уничтожение противников. Каждая миссия делится на несколько подуровней. Действие игры происходит в различных странах. Перед каждой миссией (кроме первой) игрок может выбирать себе экипировку, по мере продвижения игры он открывает доступ к новым видам оружия. В игре представлено 16 видов оружия и 10 типов гранат.

Помимо основной сюжетной линии имеется генератор случайных миссий в режимах: убийство, спасение, проникновение, побег. Существует также возможность сетевой игры. В игре реалистично отображаются ранения и отстреливаются разные части тела, есть возможность регулировки уровня жестокости.

В игре фигурируют задания, помеченные как второстепенные. Но при прохождении их всегда придется выполнять, так как они влияют на дальнейший сюжет, который прямолинеен.

Первоначальная версия игры имеет видоизмененные локации, частично изменён сюжет и сам дизайн уровней, другой интерфейс по выполнению заданий, в определённых местах вас не слышат и не видят сквозь стены: версия немного недоработана, перевод смешивается с английским, есть игровые ошибки. Также присутствует индикатор сирены в нескольких миссиях и максимум подствольных гранат для оружия не 7/8 а 24/32.

Сюжет

Gold Edition 
Эта версия отличается от первоначальной расширенным сюжетом, локациями, подуровнями, снаряжением, наибольшим количеством противников. Практически каждый уровень был изменён.

1989 год. Секретный агент Джон Маллинс направляется в Прагу, чтобы помочь бежать на Запад советскому учёному — доктору Пётру Ивановичу, занимавшемуся разработкой биологического оружия по кодовым названием «Биопрепарат». От своего связного Маллинс узнаёт, что Ивановича содержат в гранд-отеле «Прага» под очень серьёзной охраной. Джон спасает Ивановича и они вместе уходят от погони на грузовике в сторону вокзала, где на поезде покидают страну. В поезде доктор рассказывает, что он, когда работал над Биопрепаратом, думал, что служит своей стране, однако потом понял, что нельзя победить в войне, в которой погибают все. Также он повествует об эпидемии сибирской язвы в Свердловске, инциденте, в ходе которого множество человек погибло от вспышки жуткого гибрида, изготовленного из четырёх разновидностей сибирской язвы. Из всех учёных, работавших над этим проектом, выжил только Пётр Иванович.

Прошло 13 лет. В 2002 году Отделу (или Центру), известному как «The Shop» — международной организации, занимающейся проведением различных диверсионных и шпионских операций по всему миру — потребовалась помощь Маллинса. По прибытии в главный офис Отдела в Далласе Маллинс встречается со спасённым им доктором Ивановичем, который много лет работает на Отдел.

В Колумбии на деревню Пуреза повстанцами совершена атака бактериологическим оружием. Руководство Отдела предполагает, что это оружие было похищено и может иметь отношение к «Биопрепарату». Пётр Иванович заявляет, что к этому, возможно, причастен его старый протеже — доктор Дмитрий Сестрогор. Маллинс отправляется в Колумбию. Сразу же после посадки на военную базу совершают нападение повстанцы и Маллинсу приходится в одиночку пробираться сквозь джунгли к отряду морских пехотинцев США и вместе с ними участвовать в ликвидации повстанческой базы. В ходе зачистки в одном из домов Маллинс находит документы, из которых следует, что оружие повстанцам продал известный колумбийский торговец оружием Мануэль Вергара.

Маллинс скрытно проникает на хорошо охраняемую виллу, напоминавшую, по выражению Мэдлен Тэйлор, форт Нокс, где становится свидетелем встречи Вергары и некоего человека, заключавшего с Вергарой какой-то договор. Вскрыв сейф в офисе Вергары, Маллинс узнаёт, что большой груз бактериологического оружия направляется к берегам США на грузовом корабле «Морская звезда». Террористы, от которых Вергара и получил бактериологическое оружие, передали его Вергаре в обмен на оружие или наркотики, а тот продал их колумбийским повстанцам, которые использовали его для нападения на Пурезу. Джон пытается прорваться сквозь всех охранников на своем пути и в стычке убивает телохранителя Вергары Санчеса. Когда он находит Вергару и допрашивает его, тот выкладывает все сведения и кончает жизнь самоубийством, выпустив пулю себе в висок, чтобы спасти свою семью. Вергара сообщил, что ему известно все об Отделе, на который работает Джон, и что вирус, уничтоживший Пурезу, называется «Ромул». Ответом же на вопрос, где террористы собираются нанести удар — в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе — послужил смех. Но он сообщил, что корабль «Морская звезда» скоро достигнет точки берегов.

Джон отправляется вместе со своей напарницей Мадлен Тэйлор разыскать груз на корабле. Найдя кучу ящиков с бактериологическим оружием, они решают уничтожить корабль в море, заложив взрывчатку в каждый отсек трюма. Как оказалось, причиной смеха Вергары после вопроса о точке нападения послужило то, что при желании террористы могли уничтожить все Восточное Побережье при таком количестве «Ромула».

После задания Маллинс отправляется в Нью-Йорк на встречу со своим старым другом Сэмом Глэдстоуном, который все так же маскируется под книжный магазин. Им удалось выяснить, что за атаками стоит международная террористическая организация «Прометей», а человек, встречавшийся с Вергарой — не кто иной, как бывший агент КГБ, международный террорист Алексей Нашрад. Но всплыла и другая проблема: есть брат-близнец вируса «Ромул» вирус «Рем» и неизвестно, что он делает. Теперь путь Маллинса лежит в Гонконг, где он должен встретиться с информатором, называвшим себя «Диссидент-1».

Джон прибывает в Гонконг на китайской джонке для выяснения данных о втором вирусе, именуемом «Рем». В доках и на улицах ему приходится вступить в уличные бои с «триадами», пока он не добирается до места встречи — склада, где и выясняет, что «Рем» — не инфекция, а компьютерный вирус, который может удалить все данные о «Ромуле» с любого компьютера. Это делается с целью, чтобы не позволить найти вакцину раньше времени, ведь Нашрад намеревается вынудить правительства Земли купить секрет вакцины за кругленькую сумму. На складе, при попытке записать с компьютера вирус «Рем», его оглушают и помещают в тюрьму.

После прихода в сознание, Маллинс встречается с Диссидентом-1 — она оказывается женщиной, связанной с «Прометеем». «Триады» и Нашрад намереваются пытать Джона, чтобы выведать всю известную ему информацию, но ему удаётся бежать из тюрьмы вместе с заключённым, и, ликвидировав Диссидента-1, забрать у неё компакт-диск с файлами о «Прометее».

Джон вновь прибывает в Нью-Йорк на встречу с Сэмом и в этот момент в здании книжного магазина раздаётся взрыв. Сэм чудом остаётся жив, получив при этом серьёзные ранения. Маллинс вместе с Тэйлор навещает Сэма, но больницу захватывают боевики «Прометея» и Тэйлор погибает. Маллинсу приходится вступить с ними в бой, зачищая больницу.

После очередного инструктажа в Отделе, Джон десантируется с самолёта на заброшенную секретную военную базу где-то на Камчатке с целью доставить в Отдел доктора Сестрогора. На базе, превращённой в военный завод, давно хозяйничают террористы «Прометея». Преодолев многочисленные охранные периметры и блокпосты, Маллинс уничтожает четыре уровня лаборатории по производству вируса, спасает доктора Сестрогора и вывозит его за пределы базы.

Теперь целью Маллинса является захват Нашрада. Его боевики захватили аэропорт в Швейцарии. Попутно освобождая заложников, Джон проникает в самолёт и ликвидирует Нашрада, но перед своей смертью он успевает сказать Маллинсу, что тот опоздал. Нашрад успел отдать приказ на штурм главного офиса Отдела в Далласе, так что, по выражению самого Нашрада, его смерть ничего не изменит. Джон прибывает в пылающий офис, где узнаёт, что главным предателем, устроившим всю заварушку, является один из его руководителей — Аарон Уилсон. Уилсон убивает Сестрогора с помощью вируса и пытается уйти на вертолёте Bell V-22 Osprey, но Маллинс сбивает его и убивает.

Игра завершается видеороликом, в котором Джон Маллинс, Сэм Глэдстоун и Энтони Майклс присутствуют на похоронах Мадлен Тэйлор.

Standard Edition 
Ранняя первоначальная версия, которая выпускалась также на физических носителях, обладает некоторыми отличиями в сюжете и наличием игровых ошибок (несрабатывание триггеров, задвоение персонажей), а также дополнительным уровнем, который был вырезан из состава Золотого издания за ненадобностью. Некоторые подуровни разбиты на две части, а часть сюжетных поворотов и диалогов изменена.
 У Джона нет бинокля в начале миссии в Праге, а в отеле есть двойник Петра Ивановича в виде приманки.
 Во время бегства на поезде вместе с доктором Пётром Ивановичем Джон штурмует здание вокзала, в то время как в расширенной версии он делает это скрытно и без шума с индикатором сирены, где поднятие тревоги считается провалом миссии. Доктор сообщает Джону, что узнал охранника отеля, переодетым в сотрудника вокзала. Джон отвлекает его и убивает всех на вокзале.
 В Колумбии мертв только один член из отряда «Альфа».
 Санчес не узнаёт о прослушке. Джон и Вергара не угрожают друг друга оружием.
 На китайской джонке член триады убивает неизвестного заложника на глазах у Джона.
 Во время бегства из тюрьмы убийство Хуаня приведёт к провалу миссии, а в конце Джон не сталкивался с Мучителем и Раной Нинконг и не убивал их — он забрал файлы с вирусом как только Хуань освободил его.
 В больнице офицер-охранник Сэма ранен, а сотрудник больницы помогает раненому офицеру-охраннику, но после убийства Тэйлор сотрудник убегает в лифт. В расширенной версии нет офицера, а охранник сторожит палату Сэма и атакует террористов, когда те нападают.
 Уровень, в котором Джон поднимается с первого этажа Отдела на второй после событий в больнице.
 На Камчатке в первых четырёх уровнях присутствует индикатор сирены.
 Во время побега с доктором Сестрогором Джон расправляется с 4 террористами перед лифтом, в расширенной версии никого нет.
 Уровень освобождения заложников в аэропорту полностью изменён: Джон одновременно зачищает два этажа, находит ключ-карту и отрывает двери, расчищая путь. В расширенной версии он двигается только от этажа к этажу без ключ-карты.
 Неизвестно, что случилось с Хансеном. Известно лишь то, что он был пленен вместе с другими сотрудниками. В Отделе Джон нашел лишь трех живых заложников.
 Нет перестрелки между сотрудниками и террористами на втором этаже Отдела, где Джон скрытно ползет под потолком в расширенной версии.
 После финального ролика похорон Мадлен Тэйлор показывается сцена, где в Восточной Европе и Северном Китае вирус распространяется (Джон направил самолёт с вирусом именно в это место), а у террористов по-прежнему в руках контейнеры с бактериологическим оружием. Готовится новая атака, но завязывается стычка, в которой два террориста из группировки триады уничтожены вооруженными членами с символикой «Кулака». Такой сюжетный поворот был обусловлен тем, что Джон не сталкивался с главарями триады Мучителем и Раной Нинконг и не убивал их — они продолжили свое дело.

Миссии

Оценки игры 

На корабле «Морская звезда» в одной из кают можно найти компьютер, на мониторе которого отображается игра Doom (игра, 1993).

Перед отправлением в Гонконг Джон посещает секретный отдел организации, замаскированный под книжный магазин. Когда он делает звонок по домофону, Сэм сперва отвечает «Извините, мы закрыты», но Джон говорит, что хотел бы посмотреть книгу под названием «Дни Огня» (секретный пароль, известный только сотрудникам Отдела). Это отсылка к реальному человеку, прототипу героя игры, майору американской армии Джону Ф. Маллинсу, прошедшему Вьетнамскую войну и написавшему книгу с таким названием.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт локализованной русской версии от 1С
 
 
 Интервью Джона Маллинса

Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры, изданные Activision
Компьютерные игры, локализованные 1С
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Xbox
Игры на движке id Tech 3
Шутеры от первого лица
Многопользовательские и однопользовательские игры